Queirolo ist der Familienname folgender Personen:

 Elisa Queirolo (* 1991), italienische Wasserballspielerin
 Francesco Queirolo (1704–1762), italienischer Bildhauer
 Giovan Battista Queirolo (1856–1930), italienischer Arzt und Politiker
 Juan Manuel Queirolo (* 1974), argentinischer Rugbyspieler
 Juan Pablo Queirolo (* 1965), chilenischer Tennisspieler